Guarocuyus jaraguanus es una especie de lagarto de la familia Diploglossidae. Es el único miembro del género Guarocuyus y es endemico de la Isla la Española (República Dominicana).

Referencias 

Fauna endémica de República Dominicana
Diploglossidae